

Geografia
 São Sepé – comune dello stato del Rio Grande do Sul (Brasile)

Persone
 Crescenzio Sepe (1943) – arcivescovo cattolico e cardinale italiano
 Daniele Sepe (1960) – sassofonista e compositore italiano
 Fabrizio Sepe (1987) – rugbista a 15 italiano
 Giancarlo Sepe (1946) – regista teatrale italiano
 Luca Sepe (1976) – cantautore italiano
 Luigi Sepe (1991) – calciatore italiano, portiere
 Marzio Sepe (1954) – criminale italiano
 Michele Sepe (1986) – rugbista italiano
 Mimmo Sepe (1955-2020) – attore e comico italiano
 Pierpaolo Sepe (1967) – regista teatrale italiano